A Recopa Africana 1976 foi a segunda edição deste torneio organizada pela CAF em que participaram 20 equipes que ganharam a Copa em seus respectivos países, mais 4 do que a edição anterior.

O Shooting Stars da Nigéria venceu o atual campeão Tonnerre, em Camarões para ser a primeira equipe nigeriana à ganhar o torneio.

Clubes Classificados

Rodada Preliminar

|}

Oitavas de finais

|}

Quartas de Finais

|}

Semi-finais 

|}

Final

|}

Campeão

Ligações externas
 Archivo en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana